Nagyszőllős bezeichnet namensgleiche ehemals ungarische Orte:
 das heute ukrainische Wynohradiw (Виноградів, ungarisch Nagyszőllős, rumänisch Seleuşu Mare)
 das heute rumänische Seleuș (Daneș) (früher Seleuşul Mare, ungarisch Nagyszőllős, später Keménynagyszőllős, deutsch Großalisch)